Тайната градина може да се отнася за:

 Тайната градина, роман на Франсис Ходжсън Бърнет
 Тайната градина, филм от 1919 г., на Густав фон Сейфертиц
 Тайната градина, филм от 1949 г., на Дин Стокуел и Маргарет О'Брайън
 Тайната градина, филм от 1993 г., на Агнешка Холанд
 Тайната градина, опера от 2013 г., на Нолан Гасер
 Тайната градина, южнокорейски сериал от 2010 г.